Ко́нрад Захариас Ло́ренц (; 7 ноября 1903, Вена — 27 февраля 1989, там же) — австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии — науки о поведении животных, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1973, совместно с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном).

Биографические вехи 
Конрад Лоренц родился 7 ноября 1903 года в Австрии и был поздним ребёнком в семье. Его отцу, ортопеду Адольфу Лоренцу, было почти 50 лет, а матери — уже 41 год.

Вырос в Альтенберге недалеко от Вены, в родительском доме. В 1909 году поступил в начальную школу, а в 1915 году — в Венскую Шотландскую гимназию, где в 1921 году получил аттестат зрелости с отличием. Был другом детства Карла Поппера.

Окончив медицинский факультет Венского университета, получил диплом врача, но не занимался медицинской практикой, а посвятил себя исследованию поведения животных.
В 1920-е годы прошёл стажировку в Англии под руководством известного биолога и философа Джулиана Хаксли, затем приступил к самостоятельным исследованиям в Австрии.

После прихода к власти в Германии нацистов и последовавшего затем в 1938 году Аншлюса вступил в «Национал-социалистическую немецкую рабочую партию». В своём заявлении о вступлении в эту партию он написал: «Как немецкомыслящий и естествоиспытатель я, разумеется, всегда был национал-социалистом» («Ich war als Deutschdenkender und Naturwissenschaftler selbstverständlich immer Nationalsozialist»).

Позже, вспоминая о периоде увлечения национал-социализмом, он признавался: Конечно, я надеялся, что что-то хорошее может прийти от наци. Люди лучше, чем я, более интеллигентные, верили этому, и среди них мой отец. Никто не предполагал, что они подразумевали убийство, когда говорили «селекция». Я никогда не верил в нацистскую идеологию, но подобно глупцу я думал, что я мог бы усовершенствовать её, привести к чему-то лучшему. Это была наивная ошибка. Несмотря на изменение взглядов, Лоренц впоследствии дорого заплатил за эту ошибку — научное сообщество западных стран отвернулось от него.

В 1940 году стал профессором Кёнигсбергского университета. В годы Второй мировой войны был призван в вермахт и два года служил в тыловом госпитале в Познани. 10 октября 1941 года был командирован на Восточный фронт в составе 2-й санитарной роты 206-й пехотной дивизии. Провоевав несколько лет, 20 июня 1944 года при отступлении германской армии попал в советский плен под Витебском. Больше года провёл в лагере для военнопленных в городе Кирове, затем 2 марта 1946 года был переведён в рабочий лагерь в Армении. В 1947 году его перевели в Красногорск, под Москву, а в декабре 1947 года он был репатриирован на родину. В плену начал работу над книгой «Оборотная сторона зеркала», в которой отрёкся от своих нацистских убеждений. В начале 1948 года вернулся в Австрию, привезя домой свою рукопись.

В 1950 году стал одним из основателей Планковского института физиологии поведения (Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie).

В 1963 году опубликовал книгу, посвящённую агрессии, которая в дальнейшим неоднократно переиздавалась, в том числе в переводах на несколько иностранных языков, включая русский.

Помимо научных исследований, Конрад Лоренц занимался популяризацией своей науки и литературно-публицистической деятельностью. Его книги пользуются большой популярностью и сегодня.

Основные научные результаты и научные взгляды 
Посвятив много лет изучению поведения серых гусей, Лоренц открыл у них явление импринтинга. На примере этого и других видов Лоренц изучил также многие аспекты агрессивного и полового поведения животных, включив в сравнительно-этологический анализ этих форм поведения и поведение человека.

По своим научным взглядам Лоренц был последовательным эволюционистом, сторонником теории естественного отбора.

Ниже приведены некоторые выводы Лоренца.

Спонтанность агрессии 
Проанализировав поведение многих видов животных, Лоренц подтвердил вывод Фрейда, что агрессия не является лишь реакцией на внешние раздражители. Если убрать эти раздражители, то агрессивность будет накапливаться, а пороговое значение запускающего раздражения может снизиться вплоть до нуля. Примером такой ситуации у людей служит экспедиционное бешенство, возникающее в небольших изолированных коллективах людей, ситуация в которых иногда доходит до убийства по ничтожному поводу даже лучшего друга.

Переадресация агрессии 
Если агрессия всё-таки вызвана внешним раздражителем, то она выплёскивается не на раздражитель (скажем, особь, находящуюся выше в иерархии), а переадресуется особям, находящимся ниже в иерархии или неодушевлённым предметам.

Равновесие между вооружением и моралью 

Проанализировав поведение более чем 50 видов, Лоренц сделал вывод, что у сильно вооружённых видов эволюционный отбор выработал также сильную врождённую мораль — инстинктивный запрет применять всё своё вооружение во внутривидовых стычках, в особенности если побеждённый демонстрирует покорность. И наоборот, слабо вооружённые виды имеют слабую врождённую мораль, поскольку сильная врождённая мораль таким видам эволюционно ни к чему.

Как считал Лоренц, человек — это от природы слабо вооружённый вид (нападающий мог только поцарапать, неопасно ударить, укусить или душить, а жертва имела достаточно возможностей убежать). С изобретением искусственного оружия человек стал самым вооружённым видом на Земле, а мораль осталась на прежнем уровне. Впрочем, позднее, отталкиваясь от его теории об ингибировании внутривидовой агрессии у многих видов животных, была разработана модель механизма ингибирования насилия у человека, объясняющая развитие эмпатии и возникновение психопатии.

Философские взгляды 
В 1941 году Лоренц опубликовал статью , в которой изложил свою «эволюционную теорию знания». Вступая в заочный диалог с Кантом, Лоренц утверждает, что априорные формы мышления и интуиции следует понимать как адаптацию, поскольку априори базируется на аппарате центральной нервной системы, который приобрёл свою целесообразную видосохраняющую форму благодаря взаимодействию с реальностью в ходе генеалогической эволюции, длившейся множество эпох.

С 1970-х годов эти эпистемологические идеи Лоренца получили развитие в работах представителей австро-германской школы исследования эволюции познания.

Развёрнутое изложение своих взглядов на проблемы познания Лоренц даёт в книге «Оборотная сторона зеркала». В ней он последовательно рассматривает жизнь как процесс познания, сочетая широкий обзор поведения животных и человека с общей картиной современной биологии и выходя на проблемы когнитивной деятельности, формирования и развития культуры как живой системы.

Награды и знаки отличия 
 Золотая медаль Нью-Йоркского зоологического общества (1955)
 Премия за научные достижения, присуждаемая Венским городским советом (1959)
 Премия Чино дель Дука (1969)
 Премия Калинги (1970)
 Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1973, совместно с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном).

Являлся иностранным членом Лондонского королевского общества (1964) и Национальной академии наук США (1966).

В 2015 году был посмертно лишён почётной докторской степени университета в Зальцбурге в связи с его «приверженностью идеологии нацизма».

Память 
 В честь Лоренца названа малая планета (3861) Лоренц, открытая 30 марта 1910 года немецким астрономом Джозефом Хелффричем в обсерватории Хайдельберга.
 В 1998 г. в Австрии была выпущена в обращение монета достоинством в 50 шиллингов с портретом Лоренца, в память 25-летия присуждения ему Нобелевской премии.

Библиография 
Конрад Лоренц был выдающимся популяризатором науки. На его научно-популярных книгах («Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга», «Год серого гуся»), имевших и имеющих большой успех, воспитаны поколения биологов.

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Агрессия (так называемое «зло») / пер. с нем. Г. Ф. Швейника. — М. : Прогресс ; Универс, 1994. — ISBN 5-01-004449-8.
 Так называемое зло / пер. с нем. А. И. Федорова. — М. : Культурная революция, 2008. — ISBN 978-5-250-06032-5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Год серого гуся / пер. с нем. И. Гуровой. — 1984.

Статьи

См. также 
 Этология
 Агрессия (биология)
 Фиксированная форма действия

Примечания

Литература 
 
 
 Черников А. М., Клещенко Е. В. Конрад Лоренц о животных и людях // Химия и жизнь : журнал. — 2013. — № 11.
 Соколов В. Е., Баскин Л. М. Конрад Лоренц в советском плену // Природа : журнал. — 1992. — № 7 (923). — С. 125—128.
 Перепечатано как Приложение в кн.: Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). Человек находит друга / пер. с нем. и англ. — М. : РИМИС, 2013. — С. 485—491.

Ссылки 
 Тайна «русской рукописи» Конрада Лоренца / Александр Марков, Ольга Орлова // Радио Свобода. — 06.12.2009.

Выпускники Венского университета
Биологи XX века
Преподаватели вузов Германии
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Австрии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Австрийской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные граждане Вены
Зоологи Австрии
Писатели Австрии
Философы Австрии
Популяризаторы биологии
Этологи
Эволюционисты
Члены НСДАП
Лауреаты премии Калинги
Военнопленные нацистской Германии
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Зальцбургского университета